Корсунов Володимир Володимирович (нар. 1983) — російський хокеїст
 Корсунов Іван Миколайович (1902—1942) — український радянський комсомольський та партійний діяч, Генеральний секретар ЦК ЛКСМ України (1928—1930).
 Корсунов Юрій Миколайович (нар. 1969) — український військовослужбовець, політик та громадський діяч, учасник російсько-української війни, кавалер ордену «За мужність» III ступеня.

Російські прізвища